Méhely kan som auktorsförkortning betyda:

 Lajos Méhelÿ
 Lajos Méhely

Robotskapade auktorsförkortningar